Die Riauinseln () bilden eine indonesische Provinz zwischen der malaiischen Halbinsel und Borneo. Die Provinz wurde 2002 von der Provinz Riau abgetrennt ().

Geographie 
Die Provinz wird aus den Inselgruppen der eigentlichen Riau-Inseln, den Anambas-Inseln, den Lingga-Inseln und den Natuna-Inseln gebildet. Sie liegen im äußersten Südwesten des Südchinesischen Meeres. Der Archipel besteht aus etwa 1800 Inseln.

Die Provinzhauptstadt ist Tanjung Pinang. Sie löste den provisorischen Regierungssitz Batam ab. Batam als größte Stadt der Inselgruppe ist heute jedoch die Wirtschaftsmetropole der Inselgruppe und Wohnort für über die Hälfte der Bevölkerung.

Verwaltungsgliederung 

Quelle: Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 72 Tahun 2019

(Verordnung des Innenministers vom Oktober 2019): 

Die Bevölkerungsangaben basieren auf der Fortschreibung durch die regionalen Standesämter und stammen vom 1. Halbjahr 2019.

Bevölkerung 
Die Bevölkerung besteht aus Malaien und zugewanderten Chinesen.

Geschichte 
Im Mittelalter gehörten die Riau-Inseln zum Reich von Srivijaya, später stritten sich die Sultane von Malakka und von Johor, die Portugiesen, sowie später die Briten und die Niederländer um die Vorherrschaft, bevor die Inseln Anfang des 19. Jahrhunderts endgültig an die Niederlande fielen, und dies im Britisch-Niederländischen Vertrag von 1824 bestätigt wurde.

Im Zweiten Weltkrieg waren die Inseln japanisch besetzt, seitdem sind sie Teil des 1949 unabhängig gewordenen Indonesien.

Wirtschaft 
Durch die Lage am Ostende der Straße von Malakka und die Nähe zu Singapur hat sich die Provinz zu einem regen Industrie- und Tourismuszentrum entwickelt. Bei den Natunainseln wird Erdgas gefördert.

Weblinks

Einzelnachweise 

Indonesische Provinz
 
Gegründet 2002